Golshanichthys is een geslacht van uitgestorven monospecifieke dunkleosteïden uit het Laat-Devoon (Frasnien) uit Kerman, Iran.

Fylogenie 
Golshanichthys behoort tot de familie Dunkleosteidae, nauw verwant aan de gigant Dunkleosteus. De fylogenie van Golshanichthys kan worden weergegeven in het onderstaande cladogram:

Als alternatief herstelde de daaropvolgende studie uit van 2016 Zhu et al. met een grotere morfologische dataset Panxiosteidae ver buiten Dunkleosteoidea, waardoor de status van Dunkleosteidae als een clade-groepering los van Dunkleosteoidea in twijfel wordt getrokken, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Placodermi